Sydmoluckerna kan syfta på

Republiken Sydmoluckerna – en republik som utropades på Moluckerna 1950
Moluckerna (provins) – en provins i Indonesien på de södra öarna i ögruppen Moluckerna